Penzance kan syfta på följande:

 Penzance, stad och civil parish i Cornwall, England
 The Pirates of Penzance, operett av Gilbert och Sullivan.